Фалилеев — русская фамилия.
 Фалилеев, Вадим Дмитриевич (1879—1950) — русский художник-график и живописец.
 Фалилеев, Юрий Владимирович (1917—1989) — советский учёный и педагог в области онкологии и хирургии, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР (1984).